Re Rosso (The Red King) – personaggio del romanzo Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò di Lewis Carroll
Re Rosso (The Crimson King) – personaggio ricorrente nei romanzi di Stephen King
Re Rosso – personaggio dei fumetti Marvel Comics